Bussy-Rabutin ist der Name folgender Personen:

 Roger de Bussy-Rabutin (1618–1693), französischer General und Schriftsteller, Mitglied der Académie française
 Jean-Louis de Bussy-Rabutin (1642–1717), kaiserlicher Feldmarschall
 Michel-Celse-Roger de Bussy-Rabutin (1669–1736), Bischof von Luçon, Mitglied der Académie française
 Amadeus de Bussy-Rabutin (* 1682 oder 1683; † 1727), kaiserlicher General und Gesandter

Siehe auch:
 Rabutin